Rose Hill, qui signifie « la colline de la rose » en anglais, peut faire référence à :
 Rose Hill, une ville mauricienne fusionnée au sein de Beau Bassin-Rose Hill ;
 Rose Hill, une ville américaine de Caroline du Nord ;
 Rose Hill, un village américain de l'Illinois ;
 Rose Hill, une ville américaine de l'Iowa ;
 Rose Hill, une ville américaine du Kansas.

Homonymie de localités aux États-Unis